Pine Street School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pine Street School (Kalifornien), im Shasta County, ID-Nr. 78000791
 Pine Street School (Bristol County, Massachusetts), ID-Nr. 83000705
 Pine Street School (Franklin County, Massachusetts), ID-Nr. 02000156